Элени Данилиду — победительница соревнований.

Чемпионка прошлого года — Елена Балтача — не защищала свой титул.

Посев 

  Чжан Шуай (Первый раунд)
  Ромина Опранди (Четвертьфинал)
  Тамира Пашек (Четвертьфинал)
  Мелани Уден (Второй раунд)

<li>  Коко Вандевеге (Второй раунд)
<li>  Мирьяна Лучич (Первый раунд)
<li>  Анна Татишвили ''(Первый раунд)
<li>  Ирина Фалькони ''(Первый раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=1/4 финала
| RD4=1/2 финала

| team-width=170
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ш.Чжан
| RD1-score01-1=0
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3= 
| RD1-team02= К.Чжан
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= О.Говорцова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Ю.Глушко
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Н.Броуди
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Э.Кеотавонг
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=7| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С.Форетц
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= М.Лучич
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= М.Уден
| RD1-score09-1=7| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Н.Летчивакан
| RD1-score10-1=65
| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Э.Уэбли
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=64
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С.Стивенс
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= С.Маррей
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= Ц.Лу
| RD2-score08-1=0
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=1

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= О.Говорцова
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=7| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= С.Форетц
| RD3-score02-1=62
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= С.Стивенс
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6'''
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

AEGON Trophy 2011